Чемпионат СССР по боксу 1935 года — 4-й чемпионат СССР по боксу, проходил с 10 по 13 июля 1935 года в Москве. В лично-командном первенстве принимали участие 72 боксёра из 6 команд. Чемпионат проводился по олимпийской системе с выбыванием после второго поражения по формуле боёв 3 раунда по 3 минуты.

Медалисты

Командный зачёт 
 Москва;
 Ленинград;
 Закавказская СФСР;
 Белоруссия:
 Украина;
 Азово-Черноморский край.

Ссылки 
 Чемпионаты СССР по боксу
 4.Soviet Union National Championships — Moscow — July 10-13 1935

Соревнования по боксу в Москве
Июль 1935 года
1935 год в Москве
Спорт в России в 1935 году